Okręty US Navy o nazwie USS "Centaurus":
 Pierwszy  został zwodowany w 1943 i nabyty przez US Navy 20 października 1943
 Drugi  został nabyty przez US Army 12 czerwca 1951 i wypożyczony Korei Południowej tego samego dnia.

Centaurus